Angilram ist ein frühmittelalterlicher fränkischer Männername; Schreibvarianten sind Angelram, Alchiran, Engilram, Ingelram, Angalram, latinisiert auch Angilramnus, Angelramnus, Engilramnus oder Ingelramnus, alle auch mit der Endung -rannus.

Bekannte Namensträger sind:
 Angilram von Metz († 791), fränkischer Adeliger und Bischof von Metz, Erzkaplan Karls des Großen
 Angilram von St-Riquier (975–1045), Mönch und Schriftsteller in der Abtei Saint-Riquier

Literatur 
 Claudia Fabian (Bearb.): Personennamen des Mittelalters. Zweite, erweiterte Auflage. Herausgegeben von der Bayerischen Staatsbibliothek, K. G. Saur, München 2000, ISBN 3-598-11400-1, S. 33, 49, 51.

Männlicher Vorname
Franken (Volk)